Nueva Saltadilla es un ciudad ficticia encontrada en la serie Demashita! Powerpuff Girls Z, conocida en Hispanoamérica como Las Chicas Superpoderosas Z y en España como Las Supernenas Z. Esta ciudad fue creada por Cartoon Network para allí ubicar los personajes de la serie.

Argumentos
Todo comienza en el laboratorio del Profesor Utonium, donde él, junto a su hijo Ken K y su pequeña mascota, un perro robot llamado Poochie, trabajan en la modificación de una sustancia, la sustancia 'X'. Accidentalmente, Poochie deja caer un pastel de Suber en el recipiente en el cual estaba contenida la misma, transformándose completamente en una nueva sustancia, a la cual Ken denomina sustancia 'Z'. En un momento de desesperación provocado por un gigantesco iceberg que produce anomalías climatológicas en todo el mundo, Ken carga la sustancia en un arma, y esta sale disparada por los aires destruyendo el iceberg, cayendo en forma de "rayos Z blancos", impactando a tres chicas: Bombón, Burbuja y Bellota, quienes obtienen súper poderes, los cuales utilizan para enfrentar a los villanos (creados de la misma forma, al ser impactados por rayos Z negros), que están constantemente intentando destruir la ciudad de Nueva Saltadilla. Desgraciadamente, uno de los rayos también impacta a un mono en el zoológico de Nueva Saltadilla el cual se vuelve extremadamente inteligente e intentará destruir a los humanos.

Enlaces externos Oficiales 

 Demashita! Powerpuff Girls Z en TV Tokyo
 Demashita! Powerpuff Girls Z en Toei Animation
 Demashita! Powerpuff Girls Z en Aniplex
 Game de Demashita! Powerpuff Girls Z en Bandai

Demashita! Powerpuff Girls Z
Ciudades ficticias

en:Demashita! Powerpuff Girls Z
fr:Les Super Nenas Zeta
it:PPG Z
ms:Demashita! Powerpuff Girls Z
tr:Demashita! Powerpuff Girls Z